Hans Neubert ist der Name folgender Personen:

* Hans Neubert (Maler) (1924–2011), deutscher Maler und Grafiker
 Hans H. Neubert (* 1937), deutscher Schauspieler
 Hans-Jürgen Neubert (* 1945/1946), deutscher Skatspieler